Ilek steht für:
 Ilek (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk (Russland) 
 Ilek (Orenburg), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Orenburg (Russland) 
 Ilek (Tscheljabinsk), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk (Russland) 
 Ilek (Fluss), einen Nebenfluss des Ural

ILEK ist die Abkürzung für:
 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept, ein besonderes Konzept zur ländlichen Entwicklung

Siehe auch:
 ILEC